United Microelectronics Corporation, UMC — тайваньский производитель микроэлектроники (полупроводниковых изделий), образованный в 1980 году из спонсируемого государством Industrial Technology Research Institute (ITRI).

UMC — первая компания, начавшая промышленное производство микросхем на пластинах диаметром 300 мм и первая, внедрившая техпроцесс 28 нм. Акции компании торгуются на Тайваньской фондовой бирже с 1985 года.

Согласно информации TrendForce на конец 2017 года, United Microelectronics Corporation — третий по объёму контрактный производитель полупроводниковых микросхем с долей рынка 8,5 %. На первом месте находится TSMC (55,9 %), на втором — GlobalFoundries (9,4 %).

Производственные мощности 
Бо́льшая часть микроэлектронных производств UMC расположена в Тайване, в Синьчжу; две самые современные фабрики находятся в Сингапуре (техпроцесс 55 нм) и в Тайнане (Тайвань, техпроцесс 28 нм):

Доходы 
Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 1,04 млрд долларов, операционная — 0,786 млрд.

См. также 
 TSMC
 GlobalFoundries
 Технологический процесс в электронной промышленности
 Список микроэлектронных производств

Примечания

Ссылки 
 

Производители электроники
Производители электроники Тайваня